

Geografia 
Ecuador
 Baños de Agua Santa – città della Provincia del Tungurahua
 Cantone di Baños – cantone
Francia
 Banos – comune della Nuova Aquitania
Perù
 Distretto di Baños – distretto della provincia di Lauricocha

Spagna
 Baños de Ebro – comune dei Paesi Baschi
 Baños de la Encina – comune dell'Andalusia
 Baños de Molgas – comune della comunità autonoma della Galizia
 Baños de Rioja – comune de La Rioja
 Baños de Tajo – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Baños de Valdearados – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Jean-Marie Banos – schermidore canadese, fratello di Jean-Paul Banos
 Jean-Paul Banos – schermidore canadese, fratello di Jean-Marie Banos
 Ricardo de Baños – produttore cinematografico
 Roque Baños – compositore spagnolo
 Santiago Baños – calciatore e allenatore di calcio messicano

Pagine correlate 
 Los Banos